Selbstmord steht für:

 Selbsttötung, siehe Suizid 
 Selbstmord, Spielregel beim Go, siehe Go (Spiel) #Selbstmord
 Der Selbstmord, soziologische Studie von Émile Durkheim, siehe Émile Durkheim #Der Selbstmord (1897)

Siehe auch:
 Sprachregelung des erweiterteten Suizids, Synonyme: Mitnahmesuizid, homicide-suicide und murder-suicide 
 Evolutionary Suicide, Teilhypothese der Evolutionstheorie
 Der Selbstmörder